UDMA peut signifier :
 Union démocratique du manifeste algérien, fondée en 1946 par Ferhat Abbas (1899-1985) ;
 Ultra Direct Memory Access, pour accès disque, voir Advanced Technology Attachment, IDE.

Articles connexes 
 Front de libération nationale (Algérie)